Orientalosuchina — це вимерла клада алігатороїдних крокодилів з Південної та Східної Азії, яка жила в палеоцені та еоцені. Клада була названа в результаті дослідження 2019 року Massonne et al. який включав кілька вимерлих таксонів алігатороїдів з Азії та виявив, що всі вони були тісно пов'язані та разом утворювали монофілетичну кладу як базальні члени Alligatoroidea, як показано на кладограмі нижче:

Деякі дослідження заперечують це розміщення Jiangxisuchus в межах Orientalosuchina як алігатороїда, натомість відновлюючи Jiangxisuchus як базального представника Crocodyloidea.

Примітки 

Alligatoroidea